Abalde ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Abalde Rodríguez (* 1958), spanischer Basketballspieler
 Tamara Abalde Díaz (* 1989), spanische Basketballspielerin
 Alberto Abalde Díaz (* 1995), spanischer Basketballspieler